Varvara Subbotina (née le ) est une nageuse synchronisée russe.

Biographie 
Lors des championnats du monde junior en , elle remporte l'or en solo libre et en solo technique.

En , elle remporte le même jours la médaille d'or du solo libre et du solo technique lors des Championnats du monde junior de natation synchronisée. Le mois suivant, lors des Championnats d'Europe de natation 2018, elle décroche la médaille d'or du duo technique avec sa compatriote Svetlana Kolesnichenko.

Palmarès

Championnats du monde 

 Championnats du monde juniors 2018 à Budapest () :
  Médaille d'or du solo libre
  Médaille d'or du solo technique

Championnats d'Europe 

 Championnats d'Europe junior 2017 à Rijeka () :
  Médaille d'or par équipe
  Médaille d'or du ballet par équipe
 Championnats d'Europe junior 2018 à Tampere () :
 Médaille d'or du solo libre
  Médaille d'or du solo technique
 Championnats d'Europe 2018 à Glasgow () :
  Médaille d'or du duo libre
  Médaille d'or du duo technique
 Championnats d'Europe 2020 à Budapest () :
  Médaille d'or du solo libre

Références

Liens externes 

 

Naissance en mars 2001
Nageuse synchronisée russe
Championne d'Europe de natation synchronisée
Championne du monde de natation synchronisée